Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję! (2022)
 Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję! (2023)